Le mot planche, dérivé de plat, désigne d'abord une pièce de bois dont la longueur et la largeur sont très supérieures à l'épaisseur.

Objets

Maison 
 On appelle souvent planche à repasser une table en général pliante, de forme étudiée pour le repassage des vêtements.
 Planche, appareil de cuisson constitué d'une plaque en pierre ou en métal.
 Planche à pâtisserie, à découper ou à émincer, support permettant un travail sur une surface propre et amovible en cuisine
 Une planche à pain est un plateau en bois muni d'un long manche, destiné à enfourner la pâte (ou la pizza), et à la reprendre.

Arts graphiques 
 La planche à dessin est une plaque de bois parfaitement plane et à bords exactement parallèles sur laquelle on fixe le feuille de papier pour dessiner aux instruments (té, règle, équerre, compas notamment).
 On se sert aussi d'une planche pour fixer le papier pour l'aquarelle, de sorte qu'il ne se déforme pas par l'effet de l'humidité .
 On appelle planche la plaque de bois ou de métal sur laquelle on grave en vue d'imprimer.
 Par métonymie, une planche est une illustration à caractère documentaire, le plus souvent dessinée ou schématique, la plupart du temps incluse dans un livre, parfois séparée, comme une planche anatomique ; en particulier une planche de bande dessinée est une page entière, souvent composition de plusieurs dessins dans des cases
 En photographie argentique, une planche-contact est une feuille de papier photographique sur laquelle est reproduit en positif un film négatif complet avec les numéros de vue sans agrandissement, fabriquée en une seule exposition par tirage contact.

Sports 
 Planche de surf, accessoire de sport permettant de chevaucher les grosses vagues déferlantes
 Planche, en athlétisme, planche de bois recouverte d'une plaque de plasticine qui est utilisé pour le saut en longueur et le triple saut, elle est l'endroit à partir duquel est mesuré le saut.
 Planche (exercice de gymnastique)
 Planche, en ski, désigne familièrement un ski (une paire de planches).
 Planche, le nom d'un exercice de gainage, qui implique le maintien d'une position similaire à celle d'une planche de bois, dos plat, en appui sur pieds et bras pendant un certain temps.
 Faire la planche, action qui consiste à se laisser flotter allongé sur l'eau, dans la natation.

Agriculture 
 Dans un jardin potager, une planche est une surface dédiée à la culture .
 Planche, appellation locale des terrasses agricoles dans les Vosges saônoises et le Territoire de Belfort

Culture 
 Une planche est un travail de réflexion symbolique, philosophique, social ou d'actualité qui est discuté au sein de la loge en franc-maçonnerie (d'un argot étudiant, plancher, travailler sur un problème ou une dissertation).
 Planche, un personnage de la série Ed, Edd & Eddy

Expressions 
 Planche de salut, expression définissant une issue à une situation difficile voire critique
 Cette fille est une planche, permet de désigner une fille sans poitrine
  Avoir du pain sur la planche , signifie que l'on a encore beaucoup de travail à finir.

Personnalités 

 Camille Planche (1892-1961), homme politique français ;
 Louis-Antoine Planche (1776-1840), pharmacien français, père du critique littéraire Gustave Planche ci-dessous ;
 Jacques Ferdinand Planche (1829-1894), amiral et administrateur colonial français ;
 Gustave Planche (1808-1857), critique littéraire français.

Géographie 
 planche ou pont-planche, un élément patrimonial et architectural typique du plateau de Millevaches
 La Planche, petit affluent du Trieux en Dordogne.

Localités 
 Planche, hameau de la commune belge de Malmedy
 La Planche, commune française du département de la Loire-Atlantique
 Planches, commune française du département de l'Orne
 Planche des Belles Filles, sommet du massif des Vosges.

Références